Мэри Мэйсон Лайон (; 1797—1849) — пионер женского образования в США. Основатель Wheaton Female Seminary и Mount Holyoke Female Seminary в штате Массачусетс.

Биография 
Родилась 28 февраля 1797 года в городе Buckland, штат Массачусетс, в семье фермера. Отец умер когда девочке было пять лет, и фермой управляла вся семья. Когда Мэри было тринадцать лет, ее мать снова вышла замуж и переехала в другой город; Мэри осталась со своим братом Аароном, который взял на себя ферму. С перерывами она училась в различных школах и в 1814 году начала преподавать в них. Получив педагогический опыт, она стала преподавать в средних школах, Sanderson Academy и Byfield Seminary в восточном Массачусетсе. Также работала в Adams Female Academy и Ipswich Female Seminary. Посещала лекции американского педагога Эймоса Итона, что способствовало её участию движении за создание женских семинарий.

В 1834 году Лаван Уитон (), работавший в Палате представителей США от штата Массачусетс со своей приёмной дочерью Элизой итон () предложили Мэри Лайон помощь в создании женской семинарии Wheaton Female Seminary (ныне Wheaton College) в городе Нортон, Массачусетс. Лайон самостоятельно создала учебную программу, которая по качеству не отличалась от мужских школ, и предложила директором Юнис Колдуэлл (). Wheaton Female Seminary была открыта 22 апреля 1835 года; в её составе было 50 учеников и трое преподавателей. После этого Мэри Лайон и Юнис Колдуэлл оставили эту школу и с восемью её студентами открыли 8 ноября 1837 года женскую Mount Holyoke Female Seminary. Её Лайон отдала последующие годы своей жизни.

В религии Мэри Лайон была воспитана в баптистском духе с уклоном в конгрегационализм под влиянием своего учителя — преподобного Реверенда Эмерсона (). Она сыграла большую роль в возрождении идей Джонатана Эдвардса, американского проповедника-конгрегационалиста.

Умерла от рожи 5 марта 1849 года в городе South Hadley, штат Массачусетс.

Память 

 В 1905 году Мэри Лайон была включена в Зал славы великих американцев, где ей установлен бюст работы Лауры Фрейзер.
 Также была включена в Национальный зал славы женщин США.
 Её именем были названы многие места, где она работала.
 В 1987 году ей была посвящена почтовая марка США, выпущенная в серии Великих американцев (), а также конверт первого дня.

Литература 
 Green, Elizabeth Alden. Mary Lyon and Mount Holyoke. Hanover, New Hampshire: University Press of New England (1979), p. 406. ISBN 0-87451-172-0.

Примечания

Ссылки 
 Mary Lyon
 Mary Lyon (1797—1849)
 Chemist and educator Mary Lyon

Педагоги США
Женщины США
Преподаватели колледжа Маунт-Холиок